

Patronyme 

 Mary Anning (1799-1847), collectionneuse de fossiles et paléontologue britannique.
 Fraser Anning (né en 1949), homme politique australien

Sciences 
 Le théorème d'Erdős-Anning est un théorème de géométrie discrète.

Toponyme 
 Anning (安宁) est une ville de la province du Yunnan en Chine ;
 Anning, rivière dans la province du Sichuan en Chine ;
 Le district d'Anning (安宁) est l'une des cinq subdivisions administratives de Lanzhou, capitale de la province du Gansu en Chine.